Starych ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Starych (* 1984), russischer Handballspieler
 Irina Alexandrowna Starych (* 1987), russische Biathletin